Сент-Андре́-де-ла-Марш () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 320 км на південний захід від Парижа, 45 км на схід від Нанта, 55 км на південний захід від Анже.

Історія 

15 грудня 2015 року Сент-Андре-де-ла-Марш, Ле-Лонжрон, Монфокон-Монтіньє, Ла-Ренодьєр, Руссе, Сен-Креспен-сюр-Муан, Сен-Жермен-сюр-Муан, Сен-Макер-ан-Мож, Тійєр i Торфу було об'єднано в новий муніципалітет Севремуан.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1006 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 2871,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сент-Андре-де-ла-Марш на сайті французького Національного інституту географії
 Сент-Андре-де-ла-Марш на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Сент-Андре-де-ла-Марш на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мен і Луара

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Мен і Луара